Das First Republic Bank Tiburon Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Oktober 2011 in Tiburon, Kalifornien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der an Position zwei gesetzte Ivo Karlović, der im Finale den an drei gesetzten Sam Querrey in drei Sätzen besiegte. Es war Karlovićs sechster Karrieretitel. Titelverteidiger Tobias Kamke nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil.

Im Doppel waren die ungesetzten Carsten Ball und Chris Guccione im Finale gegen die Wild-Card-Besitzer Steve Johnson und Sam Querrey, der somit in beiden Konkurrenzen das Finale erreichte, siegreich. Dies war Balls 16. Karriere- und vierter Saisonerfolg bei Challenger-Turnieren, für Guccione der elfte Karriere- und dritte Saisontitel der Saison im Doppel. Vorjahressieger Robert Kendrick und Travis Rettenmaier traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab sowohl für den Einzelwettbewerb mit 16 Spielern als auch für den Doppelwettbewerb mit vier Doppeln eine Qualifikationsrunde, durch die sich im Einzel vier Spieler, im Doppel eine Paarung für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Im Vorfeld des Turniers gab es eine verletzungsbedingte Absage. Denis Gremelmayr musste seine Teilnahme am Doppelwettbewerb aufgrund einer Krankheit absagen, nachdem er schon in der Einzelkonkurrenz in der ersten Runde im zweiten Satz aufgeben musste.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 66 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 72 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 71 kB)
 Doppel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Tiburon (Kalifornien)